Mussaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mussaari (ö, lat 60,34, long 23,74), Nyland, Helsingfors, 
 Mussaari (ö, lat 60,24, long 23,86), Nyland, Helsingfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar